Meramec peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 Meramec, une rivière de l'État du Missouri, affluent du Mississippi.
 , dans les monts Ozarks à .
 , près de Sullivan (Missouri).
 Meramec State Park Lookout House and Observation Tower,  tour d'observation américaine située dans le comté de Franklin, au Missouri/

Voir aussi